Toponímia:
 Districte de Gulistan a la província de Farah, Afganistan 
 Gulistan, un dels melikats del Karabagh
 Gulistan o Nor Aznaberd, Armènia.
 Gulistan (Alt Karabagh), poble a la regió de Shahumian al Nagorno-Karabakh, Azerbaidjan, on es va signar el tractat de Gulistan 
 Gullistan (Bangladesh), a Dhaka, Bangladesh 
 Província de Golestan a l'Iran
 Parc Nacional de Golestan National, Iran 
 Palau de Golestan, a Teheran, Iran 
 Golestan (ciutat d'Iran), a la província de Teheran 
 Parc Golestan, parc a Tabriz, Iran 
 Guliston (Uzbekistan), vila de l'Uzbekistan.
 Gulistan (Pakistan), vila al districte de Qilla Abdullah a la província pakistanesa de Balutxistan
 Gulistan-e-Jauhar (گلستانِ جوهر), barri de Karachi, Sind, Pakistan 
 Gülüstan (Nakhtxivan), vila de Nakhtxivan, Azerbaidjan 
 Història: Tractat de Gulistan (1813) entre Rússia i Pèrsia